Martin Nadaud – politico francese
Martin Nadaud – stazione della metropolitana di Parigi